Benjamin Franklin House (Londen), een museum in Londen gewijd aan Benjamin Franklin;
Ben Franklin House (Philadelphia), een appartementencomplex in Philadelphia.

Zie ook 
Benjamin Franklin